Barthold Georg Niebuhr (1776-1831), een Duitse historicus
 Carsten Niebuhr (1733-1815), een Duitse wiskundige, cartograaf en ontdekkingsreiziger
 Louis Niebuhr (1936), een Duitse beeldhouwer
 Reinhold Niebuhr (1892–1971), een Amerikaanse theoloog